Here Lies One Whose Name Was Written In Water — дебютный полноформатный студийный альбом группы Aesma Daeva, выпущенный в 1999 году лейблом Accession Rrecords.

Об альбоме

Концепция альбома 
Основная концепция альбома разделена на две части — A Quiet Chamber Kept For Thee и собственно Here Lies One Whose Name Was Written In Water. Первая часть посвящена творчеству неизвестных поэтов. Так, текст композиции O Death (Rock Me Asleep) был написан 400 лет назад неизвестной девушкой, которая через два дня была казнена. Вторая часть альбома полностью посвящена Джону Китсу и основана на его творческом наследии.

Третья часть альбома не вписывается в общую концепцию и представляет собой первую композицию группы, которая до этого выходила лишь на сборнике. Композиция была добавлена на альбом по просьбе главы издающего лейбла Accession Records Адриана Хейтса и доступна лишь на CD издании.

Список композиций

Часть 1. A Quiet Chamber Kept For Thee 
 O Death (Rock Me Asleep) — 3:53
 Down Vain — 5:44
 Stay — 5:15
 Disdain — 4:19

Часть 2. Here Lies One Whose Name Was Written In Water 
 Introit I — 2:08
 When I have Fears That I May Cease To Be — 6:17
 Luceat Eis — 5:00
 Introit II — 7:35
 Communion — 4:52
 Sanctus — 3:51

Часть 3. Bonus Tracks 
 Darkness — 6:47
 Darkness (Stromkern) — 3:54

Примечания 

Альбомы симфоник-метала